Вальтер Давуан (* 1933) — уругвайський футболіст, що грав на позиції захисника. Виступав, зокрема, за клуб «Пеньяроль», а також національну збірну Уругваю.
 Мірто Давуан (1933—1999) — уругвайський футболіст, що грав на позиції півзахисника за клуби «Пеньяроль» та «Мальорка». Чотириразовий чемпіон Уругваю.